Лаодика IV () — эллинистическая принцесса и правительница Селевкидского государства.

Биография

Семья, юные годы 
Её родителями были правители государства Селевкидов Антиох III Великий и Лаодика III. По отцовской линии её дедом и бабушкой были Селевк II Каллиник и Лаодика II, по материнской — понтийский царь Митридат II и его жена — селевкидская принцесса Лаодика. Таким образом, родители Лаодики были двоюродными родственниками.

Лаодика родилась и выросла в Селевкидском государстве, и на острове Делос сохранилась посвящённая ей почётная надпись.

Родословная

Первый брак 
В 196 году до н. э. старший брат Лаодики Антиох был провозглашён будущим правителем отцовского царства, и в этом же году они стали супругами. Это событие стало первым браком между братом и сестрой в истории династии. От этого союза родилась дочь Ниса, ставшая женой понтийского правителя Фарнака I.

Антиох III назначил свою дочь в 193 году до н. э. главной жрицей государственного культа, посвящённого её покойной матери Лаодики III и расположенного в Мидии. Но в этом году умер муж Лаодики IV, что вызвало сильное горе у его отца и всей семьи.

Второй брак 
Антиох III выдал Лаодику за среднего брата Селевка IV Филопатора, ставшего соправителем отца и его наследником. Итогом этого союза стало рождение трёх детей: Антиоха, Деметрия I Сотера и Лаодики V .

В 187 году до н. э. умер Антиох III, и страну возглавили Селевк и Лаодика. Их правление продлилось до 175 года до н. э., когда умер Филопатор.

Незадолго до смерти Селевк смог вызволить своего брата Антиоха из римского плена, но вместо него ему пришлось отправить туда Деметрия

Третий брак 
После гибели Селевка IV, Лаодика вышла замуж за младшего брата Антиоха IV Эпифана, ставшего регентом при её старшем сыне Антиохе. Но в 170 году до н. э. ребёнок был убит по приказу дяди, который наследовал престол. Лаодика родила своему супругу двух детей — Антиоха V и Лаодику VI. После гибели Эпифана страной стал править их сын.

Смерть 
После гибели Антиоха IV в 164 году до н. э., Лисий стал регентом при малолетнем сыне царя. Но Эпифан поручил заботу о сыне своему «сверстнику» Филиппу, который прибыл из Персии во главе своей армии. Лисий разбил Филиппа в 163 году до н. э., и получил поддержку из Рима за исполнение условий Аппамейского мира.

После этого регент расправился с Лаодикой IV и её старшей дочерью от брака с Эпифаном — вдовой царя Каппадокии.

Примечания

Литература 
 J.D. Grainger, A Seleukid prosopography and gazetteer, BRILL 1997

Ссылки 
 Laodice IV
 Laodice III
 Antiochus III the Great 
 Coinage for Laodice IV

Селевкидские принцессы
Жёны селевкидских царей
Правители Азии II века до н. э.